AESS peut désigner :

en anglais
 Architecturally Exposed Structural Steel, en français « acier apparent » (litt. acier de construction architecturale exposé) ;
 Aeronautical and Space Systems, voir Institut supérieur de l'aéronautique et de l'espace ;

en français
 en Belgique, agrégation de l'enseignement secondaire supérieur ;
 au Canada, Association étudiante du secteur des sciences, dans diverses universités.